Perceval o Percival hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Perceval
Perceval, Parzival o Parsifal, uno de los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda del rey Arturo.
Perceval o el cuento del Grial, libro del 
Jesús de Perceval, pintor y escultor nacido en Almería.
María Cristina Perceval, docente y política argentina.
Spencer Perceval, Primer Ministro del Reino Unido;

Percival
Percival (Iowa), lugar designado por el censo en Estados Unidos.
Percival C. McLeach, villano.
Percival Christopher Wren, militar y escritor británico.
Percival Dumbledore, personaje de la saga Harry Potter.
Percival James Patterson, político jamaicano.
Percival Lowell, astrónomo.
Percival Manglano, político español.
Arthur Ernest Percival, teniente general británico.
George Percival Baker, botánico inglés.